Toyama se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masanao Toyama
 Reizo Toyama